Anji bezeichnet:

 Anji (安吉县), einen Kreis der Stadt Huzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Anji (Dazhu) (安吉乡), eine Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Anji (Xixiangtang) (安吉街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Xixiangtang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Anji (Caolu) (安基村), ein Dorf der Großgemeinde Caolu im Shanghaier Stadtbezirk Pudong 
 einen Ryūkyū-Titel, siehe Anji (Ryūkyū)
 den Asteroiden (362177) Anji
 Anji (Film), ein indischer Film